M46 може означати:
 M46 Patton — середній танк США кінця 1940-х років.
 M46 — розсіяне скупченням у сузір'ї Корми.

М-46:
 130-мм гармата М-46 — радянська гармата 1950-х років.
 М-46 (підводний човен) — радянський малий підводний човен типу «Малютка».